Molekulska formula -{C12H14N4O4S}- se može odnositi na:

 Sulfadimetoksin
 Sulfadoksin